|-
| 127601 - || || 26 de gener, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127602 - || || 26 de gener, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127603 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127604 - || || 26 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127605 - || || 26 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127606 - || || 26 de gener, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127607 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127608 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127609 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127610 - || || 26 de gener, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127611 - || || 27 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127612 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127613 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127614 - || || 30 de gener, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127615 - || || 26 de gener, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127616 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127617 - || || 27 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127618 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127619 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127620 - || || 27 de gener, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127621 - || || 27 de gener, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127622 - || || 28 de gener, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127623 - || || 30 de gener, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127624 - || || 30 de gener, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127625 - || || 28 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127626 - || || 28 de gener, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127627 - || || 31 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127628 - || || 31 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127629 - || || 28 de gener, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127630 - || || 28 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127631 - || || 28 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127632 - || || 30 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127633 - || || 1 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127634 - || || 1 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127635 - || || 1 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127636 - || || 1 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127637 - || || 1 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127638 - || || 1 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127639 - || || 1 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127640 - || || 1 de febrer, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127641 - || || 2 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127642 - || || 2 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127643 - || || 2 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127644 - || || 2 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127645 - || || 3 de febrer, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127646 - || || 5 de febrer, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127647 - || || 6 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127648 - || || 7 de febrer, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127649 - || || 7 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127650 - || || 21 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127651 - || || 22 de febrer, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127652 - || || 22 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127653 - || || 22 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127654 - || || 22 de febrer, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127655 - || || 22 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127656 - || || 22 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127657 - || || 24 de febrer, 2003 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 127658 - || || 26 de febrer, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 127659 - || || 23 de febrer, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127660 - || || 26 de febrer, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 127661 - || || 22 de febrer, 2003 || Goodricke-Pigott || J. W. Kessel
|-
| 127662 - || || 25 de febrer, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127663 - || || 24 de febrer, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127664 - || || 25 de febrer, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 127665 - || || 19 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127666 - || || 22 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127667 - || || 22 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127668 - || || 22 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127669 - || || 5 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127670 - || || 5 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127671 - || || 6 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127672 - || || 6 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127673 - || || 6 de març, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 127674 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127675 - || || 5 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127676 - || || 6 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127677 - || || 6 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127678 - || || 6 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127679 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127680 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127681 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127682 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127683 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127684 - || || 6 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127685 - || || 7 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127686 - || || 5 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127687 - || || 7 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127688 - || || 7 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127689 - || || 5 de març, 2003 || Collepardo || CAT
|-
| 127690 - || || 5 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127691 - || || 5 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127692 - || || 6 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127693 - || || 6 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127694 - || || 6 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127695 - || || 6 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127696 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127697 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127698 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127699 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127700 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
7